Maxïmo Park, grup anglès d'indie rock 
 Máximo Buch Torralva (València, 1959), polític valencià 
 Máximo Chulvi Ruiz y Belvis, polític valencià, membre del Partit Liberal Conservador 
 Máximo González (Tandil, 1983), tennista argentí 
 Máximo Ghirotto (Boara Pisani, Pàdua, 1961), ciclista italià 
 Máximo Gómez Báez (Baní, República Dominicana, 1836 -La Habana, Cuba, 1905), militat
 Máximo San Juan (Mambrilla de Castrejón, Província de Burgos - 1933), dibuixant d'humor i escriptor 
 Máximo Sanjuan (Mambrilla de Castrejón, província de Burgos, 1933), dibuixant espanyol 
 Máximo Santos (Pando, 1847 - Buenos Aires, 1889), militar i polític uruguaià, president constitucional (1882 - 86)
 Máximo Tajes (Canelones, 1852 - Montevideo, 1912), va ser un militar i polític uruguaià 
 Alberto Máximo Zozaya (Gualeguaychú, Entre Ríos, 1908 - La Plata, 1981), futbolista 
 Félix Máximo López (Madrid, 1742 - 1821), organista i compositor madrileny 
 Francisco Javier Máximo Aguirre de la Hoz (Àvila, 1946), advocat i polític valencià d'origen castellà